Pacific Palisades (wijk), een wijk van Los Angeles
Pacific Palisades (televisieserie)